William Johnson
 William Johnson (1901–1928) amerikai birkózó, olimpikon
 William Johnson (1917–1993) amerikai szkeletonos, olimpikon
 William Johnson (1947–2005) amerikai úszó, olimpikon
 William Johnson (1953) amerikai kézilabdázó, olimpikon
Bill Johnson
 Bill Johnson (1954) amerikai politikus, a Képviselőház tagja (Ohio, 2011–)
 Bill Johnson (1960–2016) olimpiai bajnok amerikai alpesisíző
hasonló nevűek
 Billy Johnson (1986) amerikai sportautó- és túraautó-versenyző
 Will Johnson (1987) kanadai válogatott labdarúgó